La cintura – film di Giuliana Gamba (1989)
La cintura – brano musicale di Álvaro Soler (2018)